Катастрофа Ил-14 под Пензой — авиационная катастрофа самолёта Ил-14П, выполнявшего 30 октября 1960 года грузовой рейс 534 из Ленинграда в Саратов с промежуточной посадкой в Пензе.

Катастрофа произошла в Пензенской области, в 2 км юго-восточнее аэропорта Пензы.

Последовательность событий 
Экипаж 171-го авиаотряда Приволжского управления ГВФ выполнял грузовой полет. Груз — уплотнительные резинки для холодильников «Саратов» общим весом 426 кг.

Самолёт, выполняя заход на посадку, ушёл на второй круг, доложив причину — «залепило снегом стёкла». Со второго захода посадка была произведена  После посадки погода по наблюдению метеорологической службы ухудшилась. Пошёл дождь и начал образовываться гололёд.

Руководитель полётов Тяпин, получив прогноз по гололёду,  закрыл аэродром, но не отменил данное  разрешение на вылет борта 52025 и, в ожидании смены, от руководства подготовкой к взлёту самоустранился. Затем, с опозданием на 40 минут, прибыл сменный руководитель полётов — Николенко. Тяпин передал ему, что борт 52025 сейчас будет взлетать, но ни метеоконсультации, ни должного инструктажа не провёл. Диспетчеры, считая, что полеты продолжаются, дали разрешение на выруливание и взлет.

Руководитель полётов Николенко к вылету борта 52025 отнёсся безучастно. Перед выруливанием осмотра со стороны технического состава и экипажа на наличие льда не произведено. Взлёт самолета выполнен  Фактическая погода — дождь, гололёд, видимость 4 км. Экипаж самолёта доложил об обледенении сразу после взлёта. По показаниям очевидцев на аэродроме шёл сильный дождь с обледенением их одежды.  в 2 км юго-восточнее аэропорта самолет № 52025 с левым  с небольшим снижением на большой скорости задел землю крылом. Через 40 м он ударился о землю левым двигателем, а затем правым двигателем о возвышенный склон оврага. Самолёт был обнаружен полностью разрушенным и горящим на вспаханном поле. Комиссия установила, что двигатели в момент столкновения с землей не работали.

Экипаж 
 Командир воздушного судна — Косолапов Алексей Иванович.
 Второй пилот — Горбунов Геннадий Иванович.
 Штурман — Елисеев Николай Васильевич.
 Бортмеханик — Прокофьев Владимир Георгиевич.
 Бортрадист — Марков Петр Иннокентьевич.

Примечания

Ссылки 
 Катастрофа Ил-14П Приволжского управления ГВФ близ а/п Пенза

События 30 октября
Октябрь 1960 года
1960 год в метеорологии
Авиационные происшествия в России 1960 года
Авиационные происшествия с Ил-14
Авиационные происшествия в Пензенской области
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
Авиационные происшествия вследствие неблагоприятных погодных условий
Авиационные происшествия вследствие нарушений в управлении воздушным движением
Авиационные происшествия Приволжского УГА